Сове́т наро́дных представи́телей — название представительных органов в ряде стран:
 Совет народных представителей (Индонезия) — одна из палат парламента Индонезии.
 Совет народных представителей (Эфиопия) — одна из палат парламента Эфиопии.
 Совет народных представителей (Крым) — крымское краевое правительство, избранное в ноябре 1917 года. Низложено большевиками в январе 1918 года.